Zadick ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Zadick (* 1973), US-amerikanischer Ringer
 Mike Zadick (* 1978), US-amerikanischer Ringer